Lancelote

Pessoas
Lancelot Brown
Lancelot Hogben
Ou ainda:
Sílvio Lancellotti

Outros
2041 Lancelot - um asteroide

Desambiguação